Masekela est un patronyme porté notamment par :
 Barbara Masekela, enseignante, poète et militante sud-africaine.
 Hugh Masekela, frère aîné de la précédente, musicien de jazz sud-africain.